
Termin ISS ima više značenja.

 Međunarodna svemirska stanica
 Institut za standardizaciju Srbije